В Военно-воздушных силах СССР существовало два 287-х истребительных авиационных полка:

 287-й истребительный авиационный полк
 287-й истребительный авиационный полк (1951)

История переименований 

 287-й истребительный авиационный полк создан 06.03.1941 составе 76 истребительной авиадивизии ВВС Харьковского военного округа (г. Купянск) по штату 15/21 на самолётах И-16. В апреле 1947 года  расформирован в 269-й иад 4-й ВА Северной группы войск.

 287-й истребительный авиационный полк (1951) создан в 1951 году на аэродроме Бесовец Карельской АССР. Расформирован в 1960 году.